Квінт Сервілій Фіденат (напр. V — початок IV ст .до н. е.) — відомий політичний та військовий діяч ранньої Римської республіки.
 Луцій Сергій Фіденат (*Lucius Sergius Fidenas, д/н — після 418 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки. 
 Квінт Сервілій Структ Пріск Фіденат (; V століття до н. е.) - політичний, державний і військовий діяч часів Римської республіки, диктатор 435 і 418 років до н. е.
 Гней Сергій Фіденат Коксон  (; V-IV століття до н. е.) - політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою 387, 385 і 380 років до н. е.